Sallerup kan syfta på:

Hörby kommun
 Östra Sallerups socken – en socken i Skåne, innan 1885 Sallerups socken
 Östra Sallerups landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län 1863–1951
 Östra Sallerups församling – en tidigare församling i Lunds stift –2006, innan 1885 Sallerups församling
 Östra Sallerup – kyrkbyn i Östra Sallerups socken i Hörby kommun
 Östra Sallerups distrikt – ett distrikt i Hörby kommun och Skåne län 2016–

Eslövs kommun
 Västra Sallerups socken – en socken i Skåne
 Västra Sallerups landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län 1863–1951, innan 1885 Sallerups landskommun
 Västra Sallerups municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Västra Sallerups landskommun 1894–1909
 Västra Sallerups församling – en församling i Frosta kontrakt i Lunds stift, namnändrad till Eslövs församling 1952
 Sallerup, Eslöv – en stadsdel i Eslöv

Malmö kommun
 Södra Sallerups socken – en socken i Skåne, innan 1885 Sallerups socken
 Södra Sallerups landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län 1863–1951, innan 1885 Sallerups landskommun
 Södra Sallerups församling – en församling i Lunds stift och i Malmö kommun –2002 innan 1885 Sallerups församling
 Södra Sallerups distrikt – ett distrikt i Malmö kommun och Skåne län 2016–
 Södra Sallerup – ett område öster om Yttre ringvägen i stadsdelen Husie i Malmö kommun
 Sallerupsvägen – en väg i och utanför Malmö